Thomas White (1593-1676) – filosofo e teologo inglese
Thomas White (1628-1698) – vescovo anglicano 
Thomas White (1739-1820) – rivoluzionario dei Sons of Liberty
Thomas H. White (1836-1914) – imprenditore e filantropo statunitense
Thomas P. White (1888-1968) – giudice della Corte Suprema della California
Thomas White (1915-1993) – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese